Alvania globula är en snäckart som först beskrevs av Moller 1842.  Alvania globula ingår i släktet Alvania och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
globula